П'ятківська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 П'ятківська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 П'ятківська волость — Ольгопільського повіту Подільської губернії.